Dugo Selo (Zagreb), stad in de Kroatische provincie Zagreb
 Dugo Selo (Gvozd), plaats in de gemeente Gvozd, provincie Sisak-Moslavina